

Cinema 
 Special – film del 2003 diretto da Ken Daurio e Cinco Paul
 Special – film del 2006 diretto da Hal Haberman e Jeremy Passmore

Musica 
 Special – album de La Bottega dell'Arte del 1980
 Special – singolo dei Garbage del 1998
 Special – singolo di Snoop Dogg del 2009
 Special – album di Lizzo del 2022

Televisione 
 Speciale (Special) – episodio della prima stagione di Lost
 Special – serie televisiva statunitense del 2019

Trasporti 
 Special –  autovettura carrozzata artigianalmente su autotelaio di grande serie
 Special –  motocicletta realizzata o modificata artigianalmente